Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 2009 były 37 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 12 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 2009 został po raz szósty z rzędu francuski kierowca Sébastien Loeb startujący samochodem Citroën C4 WRC, wyprzedzając Fina Mikko Hirvonena i Hiszpana Daniela Sordo. Tytuł konstruktorów wygrał zespół Citroëna, który wyprzedził dwa zespoły Forda: BP Ford Abu Dhabi World Rally Team i Stobart VK M-Sport Ford Rally Team.

Zmiany 
Od sezonu 2009 została zmniejszona liczba eliminacji w sezonie do 12, zaś rajdy rozgrywane były w systemie rotacyjnym. W porównaniu z sezonem 2008 z kalendarza wypadły rajdy Monte Carlo, Szwecji, Meksyku, Jordanii, Turcji, Niemiec, Nowej Zelandii, Francji i Japonii. Powróciły natomiast rajdy Irlandii Norwegii, Cypru, Portugalii i Australii oraz powracający po 36 latach Rajd Polski.

Spośród dwunastu eliminacji, 8 z nich było dodatkowo zaliczane do kategorii Production WRC, oraz 8 do kategorii Junior WRC.

Przed sezonem z rywalizacji wycofały się japońskie zespoły Suzuki World Rally Team oraz Subaru World Rally Team. Citroën natomiast ogłosił utworzenie drugiego zespołu o charakterze juniorskim.

Kalendarz

Zgłoszone zespoły i kierowcy 

* - Zespoły nie zgłoszone do klasyfikacji konstruktorów

Oficjalnym dostawcą opon dla wszystkich zespołów jest Pirelli.

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna kierowców 

Do klasyfikacji mistrza świata kierowców w sezonie 2009 zaliczane było osiem pierwszych miejsc zajętych w rajdzie i punktowane one były według zasady:

Klasyfikacja generalna konstruktorów 

Do klasyfikacji mistrza świata producentów w sezonie 2009 zaliczane było osiem pierwszych miejsc zajętych w rajdzie przez nominowane załogi i punktowane one były według zasady:

Dla każdego producenta punkty zdobywały tylko dwie załogi nominowane.

Klasyfikacja Junior WRC

Klasyfikacja PWRC

Przypisy 

2009 w sportach motorowych